Vanderbilt Cup 1909 je druga in zadnja dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 30. oktobra 1909 na Long Islandu.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.vanderbiltcupraces.com 

1909
Sezona Velikih nagrad 1909